

Села 
 Степове — Дніпропетровська область, Криворізький район, Гречаноподівська сільська громада (в минулому — Широківський район)
 Степове — Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська громада
 Степове — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада (в минулому — Софіївський район)